Я́нчик (, ):

 Янчик, Давід (; * 1987, Новий Сонч) — польський футболіст
 Янчик, Олекса Іванович (1931–1973) — закарпатський український письменник, поет

Українські прізвища
Польські прізвища